Gronsfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Jost Maximilian von Bronckhorst-Gronsfeld (1598–1662), Kurbayrischer Generalfeldmarschall

 Otto Wilhelm von Bronckhorst zu Gronsfeld (1640–1713), katholischer Geistlicher, Weihbischof in Osnabrück und Münster, Apostolischer Vikar des Nordens